Згуриди — фамилия. Известные носители:

 Згуриди, Александр Михайлович (1904—1998) — кинорежиссёр, народный артист СССР.
 Згуриди, Олег Александрович (1936—2000) — кинооператор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996). Сын А.М. Згуриди